A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2022 foi a 74ª edição do campeonato promovido pela F.I.M..

Na MotoGP, o campeão foi o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, que tornou-se o primeiro piloto de seu país a conquistar o título em uma equipe italiana desde 1972, com Giacomo Agostini e também o primeiro representante da Ducati a vencer o campeonato desde o australiano Casey Stoner em 2011. Na Moto2 e na Moto3, os vencedores foram os espanhóisRiding open style<ref>{{citar web|URL=http://www.cubeblogstation.com/2023/01/witcher-3-game-of-year-still-one-to.html?m=1]]Augusto Fernández e Izán Guevara, enquanto o título da MotoE foi conquistado pelo suíço Dominique Aegerter.

Calendário

Resultados 

*Calendário MotoE composto apenas por 7 duplas rondas.

MotoGP

Pilotos e Equipas

Mudanças nas equipas
A Aprilia entrou no campeonato com a sua própria de equipa de fábrica pela primeira vez desde 2004. A Aprilia já havia patrocinado e fornecido motos com apoio de fábrica para a equipa Gresini Racing a desde 2015.
 A Mooney VR46 Racing entrou no campeonato, assumindo as vagas da Esponsorama Racing, que deixou a classe rainha após 10 temporadas. A equipa utilizará motos Ducati até pelo menos o final de 2024.
 A Gresini Racing voltou como uma equipa totalmente independente com suas motos fornecidas pela Ducati.
 A Petronas SRT abandonou a competição após a temporada de 2021, com a equipa administrativa formando uma nova equipa para 2022. Posteriormente, foi anunciado que a equipa seria renomeada como RNF MotoGP Racing a partir de 2022. A equipa continuou a usar motos Yamaha para 2022, com opções de extensão para 2023 e 2024. A equipa entrou oficialmente na classe com o nome WithU Yamaha RNF MotoGP Team.

Mudanças a meio da temporada
 Marc Márquez falhou a prova na Argentina após ser diagnosticado com efeitos de visão dupla após a queda no warm-up na prova anterior na Indonésia. Ele foi substituído pelo piloto de testes da Honda Stefan Bradl.

Classificação de pilotos
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Classificação de Construtores

Moto2 

Mudanças durante a temporada
Barry Baltus falhou o GP da Argentina devido a fratura no pulso direito sofrida durante a qualificação na prova anterior (Indonésia). Ele não foi substituído.
Keminth Kubo falhou a prova das Américas devido a dificuldades em obter o Visto de entrada no Estados Unidos. Ele não foi substituído.

Classificação de pilotos
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Moto3 

Mudanças durante a temporada
 Taiyo Furusato falhou as rondas do Qatar e Indonésia após intervenção cirúrgica devido a lesão no tornozelo direito. Ele não foi substituído em ambas as corridas.
 Gerard Riu substituirá David Muñoz nas primeiras 7 provas devido a Muñoz não cumprir o critério de idade miníma.
John McPhee falhou as provas da Indonésia, Argentina, e das Américas depois de ter fraturado duas vértebras nos treinos livres. Ele não foi substituído na Indonésia e na Argentida, tendo sido substituído por David Salvador na corridas no Autódromo das Américas.

Classificação de pilotos
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

MotoE

Pilotos e Equipas 
Todas as equipas usam a moto Energica Ego Corsa.

Mudanças regulamentares 
A partir desta temporada cada evento passa a ter duas sessões de treinos livres e uma sessão de qualificação na sexta, e duas corridas: uma no sábado e outra no domingo.
A E-pole foi substituída por um formato de qualificação tradicional: Sessão de qualificação Q1 (10 minutos) – 10 minutos pausa – Q2 (10 minutos).

Classificação Taça do Mundo
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2022
2022 no motociclismo
Competições desportivas mundiais em 2022